Volke ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Volke (* 1846), deutscher Bildhauer
 Lutz Volke (* 1940), deutscher Hörspieldramaturg
 Martin Volke (* 1982), tschechische Eishockeyspieler
 Steffi Volke (* 1976), deutsche Marathonläuferin
 Stephan Volke (Steve Volke; * 1961), deutscher Buchhändler und Journalist

Volke steht zudem für:
 Volke-Unternehmensgruppe für technische Entwicklung

Siehe auch:
 Folke